Klaus Fischer je jméno těchto osob:

 Klaus Fischer (fotbalista) (* 1949) – německý fotbalista a trenér 
 Klaus Fischer (podnikatel) (* 1950) – německý podnikatel, majitel fischerwerke
 Klaus Fischer (indolog) (1919–1993) – německý historik umění a indolog
 Klaus Fischer (herec) – německý herec
 Klaus Fischer (spisovatel) – německý autor sci-fi 
 Klaus Fischer (lékař) (1920–2007) – německý lékař a duchovní
 Klaus Fischer (politik) (* 1948) – švýcarský politik 
 Klaus Fischer (grafik) – německý grafik
 Klaus Hein Fischer (1936/1937–2001) – německý ilustrátor

Související články 
 Fischer